est le titre de plusieurs films américains :
 The Impostor, un film muet américain réalisé par Burton L. King, sorti en 1913 ;
 The Impostor, un film muet américain réalisé par Chester Withey, sorti en 1926 ;
 The Impostor, titre original du film américain de Julien Duvivier L'Imposteur, sorti en 1944 ;